Emslie ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Emslie (* 1994), schottische Fußballspielerin
 George Emslie, Baron Emslie (1919–2002), britischer Jurist
 Steven D. Emslie (* 1953), US-amerikanischer Wirbeltier-Paläontologe und Ornithologe